Санкт-Якоб-ин-Хаус () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. . Официальный код  —  7 04 15.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Леонхард Нидермозер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 6 мест.
 местный список: 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля